Łączka (powiat Siedlecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki
 Łączka (powiat Wyszkowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wyszkowski
 Łączka (Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Cieszyński
 Łączka (West-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Szczecinecki